Суперкубок Италии по футболу 1988 года () — 1-й розыгрыш Суперкубка Италии, ежегодного футбольного матча, в котором встретились чемпион Серии А и обладатель Кубка Италии предыдущего сезона. Матч состоялся 14 июня на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В нём сошлись победитель Серии А сезона 1987/88 «Милан» и обладатель Кубка Италии сезона 1987/88 генуэзская «Сампдория».

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

См. также 
 Чемпионат Италии по футболу 1987/1988
 Кубок Италии по футболу 1987/1988
 Суперкубок Италии по футболу

1988
Суперкубок Италии 1988
Суперкубок Италии 1988
Суперкубок Италии
События 14 июня
Июнь 1988 года
Футбольные соревнования в Милане
Спорт в Италии в 1988 году